Cahul kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Cahul rajon, distrikt, 
 Cahul (vattendrag), Găgăuzia, 
 Cahul (distriktshuvudort), Cahul rajon, 

Robotskapade Moldavienförgreningar